Евге́ний Никола́евич Андрика́нис () — советский оператор, режиссёр и сценарист, фронтовой кинооператор Великой Отечественной войны. Народный артист РСФСР (1982), лауреат Ленинской премии (1978).

Биография 
Родился а в Париже. Третий ребёнок в семье адвоката Николая Адамовича Андриканиса (1876—1947) и Екатерины Павловны Шмит (сестры Н. П. Шмита). Вернулись в Москву в 1916 году. В 1928 году после окончания школы № 12 работал помощником оператора на кинофабрике «Совкино» на фильмах «Изящная жизнь» (1932), «Крылья» / «Чёрная кошка» (1933), проходил обучение на операторском факультете в ГИКе, который окончил в 1932 году (мастерская А. А. Левицкого). В течение 1932—1933 годов проходил службу в РККА.

С 1933 года — помощник, ассистент оператора, кинооператор на киностудии «Мосфильм», работал на фильмах «Мечтатели» / «Восстание  человека» (1934), «Космический рейс» (1935), «Поколение победителей» (1936). Среди ранних самостоятельных работ значительным стал фильм «Машенька», в котором отчётливо проявился поэтический стиль оператора.

В 1942—1944 годах — оператор фронтовых киногрупп.

С 1960 года выступал в качестве режиссёра-постановщика. В середине 1966 года Андриканис ушёл со студии «Мосфильм» и начал работу на телевидении. Позже — режиссёр документального кино.

Член КПСС с 1968 года, член Союза кинематографистов СССР (Москва).

Скончался 19 декабря 1993 года. Похоронен в Москве на Преображенском кладбище.

Семья 
 Первая жена — Галина Кузьминична Пышкова (1913—1987), кинооператор
 Дочь — Татьяна Лаврова (1938—2007), артистка
 Внук — Владимир Лавров (род. 1967), художник, дизайнер, скульптор

 Вторая жена — Галина Николаевна Захарова (1919—1994), кинооператор
 Дочь — Екатерина Андриканис (род. 1950), кинорежиссёр, писатель
 Внук — Павел Михайловский (род. 1971), режиссёр, продюсер

 Брат — Николай Николаевич Андриканис (1908—1983), советский архитектор

Фильмография 
 Оператор

  — Гаврош
  — Болотные солдаты
  — Первая конная
  — Машенька
  — Киноконцерт к 25-летию Красной Армии (совм. с М. Гиндиным и Е. Ефимовым)
  — Дни и ночи
  — Небо Москвы
  — Парад Победы (чёрно-белый вариант; совм. с группой операторов)
  — День танкистов
  — Молодость нашей страны (совм. с В. Доброницким, С. Семёновым, М. Трояновским)
  — Старинный водевиль
  — Марите
  — Три встречи
  — От чистого сердца
  — Пржевальский
  — Концерт мастеров украинского искусства (фильм-спектакль)
  — Великий воин Албании Скандербег (Албания — СССР)
  — Отелло
  — Рассказы о Ленине
  — Хождение за три моря (Индия — СССР)

 Режиссёр
  — Северная повесть
  — Казнены на рассвете
  — Путешествие по Франции (документальный)
  — Во имя мира и дружбы (документальный)
  — Коммунар XX века / Жак Дюкло (документальный)
  — Генеральный секретарь (документальный; совм. с И. Бессарабовым)
  — Дорогами согласия, дорогами содружества (документальный, СССР — Франция)
  — Сын Франции (документальный)
  — Ленинским путём (документальный)
  — Москва — Париж (документальный; совм. с Н. Левицкой)
  — Дорогами памяти (документальный)

 Сценарист
  — Северная повесть
  — Дело Ленина живёт и побеждает (совм. с С. Кузнецовым)

Библиография 
 Записки кинооператора. Из опыта работы над фильмом Великий воин Албании Скандербег. — : Искусство, 1956. — 219 с.
 Хозяин «Чёртова гнезда»: [Революционер Н. П. Шмит] / Предисл. Г. Костомарова. — : Московский рабочий, 1960 (2-е изд.: 1965, 3-е изд.: 1975, 4-е изд. 1980).
 Встречи с Паустовским. — : Бюро пропаганды сов. киноискусства, 1978.
 О Пресне, о Париже, о кино: воспоминания кинематографиста. — Искусство, 1988.

Признание и награды 
 орден «Знак Почёта» (14 апреля 1944)
 Большая премия Международного кинофестиваля в Канне за операторское мастерство Высшей технической комиссии французского кино (1954) — за фильм «Великий воин Албании Скандербег»
 заслуженный деятель искусств РСФСР (1957)
 Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых (1975) — за фильм «Дорогами согласия, дорогами содружества»
 Ленинская премия (1978) — за фильм «Ленинским путём»(1982)
 народный артист РСФСР (1982)
 орден Отечественной войны II степени (11.03.1985)
 медали

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Андриканис Евгений Николаевич // История кинематографа

Фронтовые кинооператоры Великой Отечественной войны
Выпускники операторского факультета ВГИКа
Кинодокументалисты
Кинорежиссёры-документалисты СССР
Персоналии:Мосфильм
Персоналии:ЦСДФ
Персоналии:ТО «Экран»
Члены КПСС
Члены Союза кинематографистов СССР
Похороненные на Преображенском кладбище